Фридрихсталь (значения) — существительное, топоним, или название:

Топоним 
 Фридрихсталь (Саар) () — город в Германии, в земле Саар.
 Фридрихсталь (Тюрингия) () — коммуна в Германии, в земле Тюрингия. 
 Фридрихсталь (Штутензее) () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Название 
 «Германия Фридрихсталь» () — немецкий футбольный клуб.